Kotthoff ist der Familienname folgender Personen:

 Helga Kotthoff (* 1953), germanistische Linguistin
 Hermann Kotthoff (* 1943), deutscher Soziologe